Do Not Disturb – album studyjny brytyjskiego zespołu z nurtu rocka progresywnego Van der Graaf Generator wydany w roku 2016.

Lista utworów 
 Aloft
 Alfa Berlina
 Room 1210
 Forever Falling
 Shikata Ga Nai
 (Oh No, I Must Have Said) Yes
 Brought To Book
 Almost The Words
 Go

Twórcy 
 Peter Hammill
 Hugh Banton
 Guy Evans

Albumy Van der Graaf Generator
Albumy muzyczne wydane w roku 2016